Gábor Éva
 Gábor Éva (1914–2003) báb- és díszlettervező, grafikus, karikaturista, író.
 Gábor Éva (1919–1995) magyar származású színésznő. Gábor Zsa Zsa testvére.
hasonló nevűek
 Gábor Éva Mária (1953–) Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrászművész, pedagógus.